Nacam puede referirse:

 a National Airways Cameroon, una aerolínea camerunesa.
 a NACAM FIA, una asociación latinoamericana de automovilismo.
 al Rally NACAM, el campeonato internacional de rally organizado por la NACAM FIA.